Filmes norte-americanos
 In America — de 2002, produzido por Jim Sheridan
 Imagine That — de 2009, estrelado por Eddie Murphy

Desambiguações de cinema